

Een plein in Brussel, zie Koningsplein (Brussel)

Een plein in Batavia, zie Koningsplein (Batavia), nu Medan Merdeka genoemd.

Een plein in Amsterdam, eigenlijk een verbreding van de straat in het verlengde van de Leidsestraat, zie Koningsplein (Amsterdam)
Een plein in Arnhem, zie Koningsplein (Arnhem)
Een dubbelplein in Maastricht, zie Koningsplein-Oranjeplein
Een plein in Den Haag, zie Koningsplein (Den Haag)
Een plein in Nijmegen, zie Koningsplein (Nijmegen)
Een plein in Lievelde, zie Koningsplein (Lievelde)
Een plein in Tilburg, zie Koningsplein (Tilburg)
Een steegje in Zwolle, zie Koningsplein (Zwolle)